Переможцем турніру попереднього року був серб Новак Джокович.

Українці 

Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко.
 
У першому колі Стаховський виграв у п'яти сетах у португальця Еліяша, Марченко переміг Івана Додіга, а Долгополов припинив боротьбу з Давидом Феррером уже в першому сеті через травму.

У другому колі Стаховський програв Марину Чиличу, а Марченко виграв у Даміра Джумгура.

У третьому колі супротивник Марченка, австралієць Нік Кирйос, припинив гру в четвертому сеті при рахунку 2-1 на користь Іллі за сетами.

У четвертому колі Ілля Марченко програв у чотирьох сетах Стену Вавринці.

Сіяні гравці 

Жирним шрифтом — продовжують змагання.
(в дужках) — раунд вибуття зі змагання

  Новак Джокович (фінал)
  Енді Маррі(чвертьфінал)
  '''Стан Вавринка (титул)
  Рафаель Надаль (4 коло)
  Мілош Раонич (2 коло)
  Нісікорі Кей (півфінал)
  Марін Чилич (3 коло)
  Домінік Тім (4 коло, відмова)
  Джо-Вілфрід Тсонга(чвертьфінал, відмова)
  Гаель Монфіс (півфінал)
  Давид Феррер (3 коло)
  Давід Гоффен (1 коло)
  Рішар Гаске (1 коло)
  Нік Кирйос (3 коло, зійшов)
  Роберто Ботіста Агут (3 коло)
  Фелісіано Лопес (2 коло)

<ol start="17">
  Бернард Томич (1 коло)
  Пабло Куевас (2 коло)
  Стів Джонсон (2 коло)
  Джон Ізнер (3 коло)
  Іво Карлович (4 коло)
  Григор Дімітров (4 коло)
  Кевін Андерсон (3 коло)
  Люка Пуй (чвертьфінал)
  Філіпп Кольшрайбер (1 коло)
  Джек Сок (4 коло)
  Александер Зверев (2 коло)
  Мартін Кліжан (1 коло)
  Сем Кверрі (1 коло)
  Жиль Сімон (2 коло)
  Альберт Рамос-Віньолас (2 коло)
  Бенуа Пер (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= Г Монфіс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ж Мюллер
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=65
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Я Сатрал
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М Макдоналд
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=2

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М Фучович
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=67
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Н Альмагро
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=79
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д Села
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=7
| RD1-score07-5=3
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= П Куевас
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=0
| RD1-score08-4=5
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= Б Пер
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=7
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д Лайович
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=5
| RD1-score10-5=1

| RD1-seed11=
| RD1-team11=| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=1
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ф Баньїс
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=1r
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А Маннаріно
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Р Гаррісон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д Браун
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= М Раонич
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= Г Монфіс
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Я Сатрал
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Н Альмагро
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=711
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= П Куевас
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=69
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=32
| RD2-team05= Б Пер
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Р Гаррісон
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= М Раонич
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=1
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= Г Монфіс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Н Альмагро
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=11
| RD3-team04= Д Феррер
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Домінік Тім
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2r
| RD4-score01-3=
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2016 у тенісі